

Personnalités
Elsa Kikoïne (née en 1977), actrice française, fille de Gérard.
Gérard Kikoïne (né en 1946), réalisateur français de cinéma et de télévision, père d'Elsa.
Isaak Kikoïne (1908-1984), physicien et académicien russe.
Michel Kikoine (1892-1968), peintre français.

Homonymie de patronyme